{{Вершина
 |Название                = Огаста
  |Национальное название  = en/Mount Augusta
 |Изображение             = 
  |Подпись                = 
 |Координаты              = 60/18/19/N/140/27/37/W
  |CoordScale             = 
 |Страна                  = США/Канада
  |Регион                 = Аляска/Юкон (территория)
 |Горная система          = Кордильеры
  |Хребет или массив      = Горы Святого Ильи
 |Высота                  = 4289
  |Источник высоты        = <ref name="pbg">Гора Огаста   на сайте peakbagger.com</ref>
  |Относительная высота   = 1549
  |Первое восхождение     = 4 июля 1952 ()
 |Позиционная карта       = США Аляска
 |Позиционная карта 1     = Канада
}}
О́гаста () — гора на границе Канады (Юкон) и США (штат Аляска, боро Якутат) в составе Гор Святого Ильи. Вершина также известна как Пограничный пик 183 ().

 Описание 
Имея высоту абсолютную высоту 4289 метров и относительную — 1549 метров, Огаста занимает 41-е место в списке горных вершин США абсолютной высотой выше 4000 метров и относительной — выше 500 метров, 14-е место в аналогичном  и 55-е место в аналогичном .

 вершины — 23,19 километра.

Своё современное название гора получила в 1891 году, его дал ей сотрудник Геологической службы США И. К. Расселл (I. C. Russell) в честь своей жены Дж. Огасты Олмстед Расселл (J. Augusta Olmsted Russell).

Первое удачное восхождение на Огасту завершилось 4 июля 1952 года группой из 8 альпинистов под руководством .

 См. также 
 
  ()
  (>4000 м)
 Список горных вершин Аляски
 
 География Аляски
 География Юкона

 Примечания 

 Литература 
 
  Проверено 29 января 2017
 Вуд, Майкл; Кумбс, Колби.   Проверено 29 января 2017

 Ссылки 
 Гора Огаста   на сайте bivouac.com
 Топографическая карта горы Огаста
 

Горы Аляски
Горы Территории Юкон
Горы Святого Ильи
Граница Канады и США
Пограничные горы Северной Америки